Federico Mattiello (Barga, 1995. július 14. –) olasz labdarúgó, aki jelenleg a Spezia játékosa kölcsönben az Atalanta csapatától.

Források 
Federico Mattiello adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1995-ben született személyek
Olasz labdarúgók
A Juventus labdarúgói
A Chievo labdarúgói
A SPAL 1907 labdarúgói
Az Atalanta BC labdarúgói
A Bologna labdarúgói
A Cagliari labdarúgói
A Spezia Calcio labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek